Большие надежды:
 «Большие надежды» (1917) — фильм, режиссёр Роберт Виньола.
 «Большие надежды» (1946) — фильм, режиссёр Дэвид Лин.
 «Большие надежды» (1998) — фильм, режиссёр Альфонсо Куарон.
 «Большие надежды» (2012) — фильм, режиссёр Майк Ньюэлл.